Sites se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jack W. Sites Jr
 Robert Sites